Richmond County  ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Richmond County (Georgia)
 Richmond County (New York)
 Richmond County (North Carolina)
 Richmond County (Virginia)

in Kanada:
 Richmond County (Nova Scotia)